Calliano – comune in provincia di Trento, Trentino-Alto Adige
 Calliano Monferrato (detto anche Calliano d'Asti) – comune in provincia di Asti, Piemonte